

Toponyme

New Hampton en Iowa
 New Hampton au Missouri
 New Hampton dans le New Hampshire
 New Hampton dans l'État de New York

Homonymie de toponyme